Тодорский — фамилия; имеет женскую форму Тодорская.

Фамилия 
 Тодорский, Александр Иванович (1894—1965) — генерал-лейтенант.
 Тодорский, Дмитрий Григорьевич (в монашестве Арсений; 1743—1802) — епископ Русской православной церкви, епископ Вологодский и Великоустюжский.
 Симон (Тодорский) (1700/1701—1754) — российский православный епископ, законоучитель Петра III и Екатерины II.

См. также 
 Ай-Тодорский маяк — один из старейших маяков Черного моря, расположен на самом южном отроге мыса Ай-Тодор.